Arbeiter-Radfahrer-Bund steht für
 Arbeiter-Radfahrer-Bund Freiheit
 Arbeiter Radfahrer-Bund der Schweiz „Solidarität“
 Arbeiter-Radfahrer-Bund Österreichs